Die Vannes agglo ist ein ehemaliger französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Morbihan in der Region Bretagne, dessen Einzugsgebiet im Süden des Départements lag. Der am 20. Dezember 2000 gegründete Gemeindeverband bestand aus 23 Gemeinden, der Verwaltungssitz befand sich in der Stadt Vannes.

Historische Entwicklung 
Die Vannes agglo startete am 20. Dezember 2000 als Communauté d’agglomération du Pays de Vannes (CAPV). Diese zählte damals zwanzig Gemeinden. Am 1. Januar 2003 kamen noch die vier Gemeinden Bono, L’Île-aux-Moines, Plougoumelen und Trédion hinzu. Auf den 1. Januar 2010 wechselte der Gemeindeverband auf den Namen Vannes agglo.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 fusionierte der Gemeindeverband mit der Communauté de communes de la Presqu’île de Rhuys und der Communauté de communes du Loc’h und bildete so die Nachfolgeorganisation Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération.

Ehemalige Mitgliedsgemeinden 
Folgende 23 Gemeinden gehörten der Vannes agglo an:

Vannes agglo
Gegründet 2000
Aufgelöst 2016